Monton steht für:

 Monton (Maß), eine mexikanische Maßeinheit
 Veyre-Monton, ist eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Montón,  nordspanischer Ort und Gemeinde (municipio) in der Provinz Saragossa und der Autonomen Region Aragonien